Natrice – nome di diversi serpenti della famiglia Natricidae
Natrice dal collare (Natrix natrix)
Natrice tassellata (Natrix tessellata)
Natrice viperina (Natrix maura)
Natrice (Cottonmouth) – personaggio dei fumetti Marvel Comics